Bors puede referirse a: 

 Bors, personaje del ciclo artúrico.
 
 Bors, comuna francesa situada en el cantón de Montmoreau-Saint-Cybard, en Charente Marítimo.
 Bors, comuna francesa situada en el cantón de Baignes-Sainte-Radegonde, en Charente Marítimo.